Кастл — фамилия. Известные носители (в алфавитном порядке):
 Кастл, Джонни () — американский актёр.
 Кастл, Леонард (; 1929—2011) — американский композитор и режиссёр.
 Кастл, Ник (; род. 1947) — американский режиссёр, сценарист и актёр.
 Кастл, Эгертон (; 1858—1920) — английский писатель и историк.
 Псевдоним
 Джонни Кастл (, настоящее имя Рокко Сантини (); род. 1980) — американский порноактёр.

См. также